Алпаево — название населённых пунктов в России:

 Алпаево — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Алпаево — деревня в Яранском районе Кировской области.